Curado (Recife) — bairro da cidade do Recife, Brasil
 Curado (Jaboatão dos Guararapes) — bairro da cidade de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil
 Curado (sobrenome) — sobrenome da onomástica da língua portuguesa

História 
 Joaquim Xavier Curado — conde de São João das Duas Barras

Ver também 

 Curato

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de história